Aaron Krach – scrittore statunitense
 Krach – film del 2010 diretto da Fabrice Genestal

Pagine correlate 
Crac
Crack
Krak